Fiorello ist der Name von:

 Fiorello (eigentlich Rosario Fiorello; * 1960), italienischen Showmaster und Entertainer

Fiorello ist der Familienname folgender Personen:

 Giuseppe Fiorello (bekannt auch als Beppe Fiorello; * 1969), italienischer Schauspieler
 Serena Fiorello (* 1985), Schauspielerin